Choanozoa (от гръцки: χόανος, хоанос – „фуния“ и ζῶον, зоон – „животно“) са тип протисти, принадлежащи към линията на Opisthokonta.

Повечето изглежда да се по-близо свързани с животните, отколкото фунги и са от голям интерес за биолози, изучаващи филогенията на организмите.

Изглежда Nucleariida е сестринска група на фунгите и като такива следва бъдат изключени от Choanozoa.

Choanozoa са описани като притежаващи задно камшиче.

Филогения 
Връзка на Choanozoa с другите еукариоти:

Класификация 
Choanozoa се състои от най-малко три групи:
 Mesomycetozoea (Ichthyosporea) – група на паразити заразяващи риби и други животни.
 Filasterea – група, описана в началото на 21 век, включваща Ministeria и Capsaspora; наречена е Filasterea заради нишковидните пипалца при родовете.
 Хоанофлагелати включващи Monosiga и Proterospongia.
 Corallochytrium с неизяснена позиция.

Изглежда Choanozoa е парафилетична група, от която са се развили животните. Ланг и др. (2002) предлага Holozoa като име за монофилетична групировка, която включват и животни.

Източници 

Opisthokonta